Божич:

 Божич — национальное название Рождества у южных славян.
 Божич — ритуальный персонаж у южных славян.

Фамилия 
 Божичи — русский дворянский род.
 Божич, Борут (род. 1980) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Божич, Иван (род. 1983) — хорватский футболист.
 Божич, Милан (род. 1982) — канадский футболист, полузащитник, сербского происхождения.
 Божич, Никола (1910—1942) — югославский сербский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Божич, Светислав (род. 1954) — сербский композитор, педагог, учёный, профессор Музыкальной академии Белграда.
 Божич, Степан (род. 1974) — хорватский боксёр-профессионал.

См. также 
 Божович